Зен Брэнт Геснер (, род. 23 июня 1970) — американский актёр. Наиболее известен ролью Синдбада из телесериала «Приключения Синдбада» ().

Женат на Синтии Фаррелли Геснер, сестре братьев Фаррелли, имеют троих сыновей: Финн Гэрри Геснер (род. 24.07.1997), Рори Фарелли Геснер (род. 9.10.2000) и Так Джон Геснер (род. 11.07.2003).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства